BYJ est un sigle, un code ou une abréviation qui peut faire référence à :
  ;
 Bae Yong-jun, un acteur sud-coréen.

Code IATA des aéroports